Richert ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Xavier Richert (1879–1975), französischer General
 Clemens Richert (* 1965), deutscher Chemiker
 Dominik Richert (1893–1977), deutscher Soldat und Deserteur
 Ernst Richert (1912–1976), deutscher Publizist, Soziologe und DDR-Forscher
 Fritz Richert (1922–1996), deutscher Journalist und Autor
 Gertrud Richert (1885–1965), deutsche Romanistin, Hispanistin, Lusitanistin und Kunsthistorikerin
 Hannes Richert (* 1982), deutscher Comiczeichner
 Hans Richert (1869–1940), deutscher Schulreformer
 Hans-Egon Richert (1924–1993), deutscher Mathematiker
 Helmut Richert (* 1941), deutscher Fußballspieler und Trainer

 Jochen Richert (1915–1984), deutscher Manager, Gründervater der ARD-Fernsehlotterie
 Johann-Georg Richert (1890–1946), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Kay Richert (* 1973), deutscher Politiker (FDP)
 Nate Richert (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip Richert (* 1978), deutscher Schauspieler
 Philippe Richert (* 1953), französischer Politiker der Partei Les Républicains
 Peter Richert (* 1962), deutscher Brigadegeneral
 Torsten Richert (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Riechert
 Richard